Návrat je označení pro situaci následující po odchodu, k níž je směrově obrácená. Návrat je tedy opětovná existence v místě, které bylo zprvu opuštěno. Lze se s ním však setkat i v jiných významech:

 Návrat (nakladatelství) – brněnské nakladatelství, které vydává mj. knihy Karla Maye a Julese Verna
Slovo návrat se vyskytuje např. v těchto souslovích:
 Návrat (film) – film
 Hvězdná brána: Návrat – televizní sci-fi film
 Návrat do budoucnosti (filmová série) – trilogie sci-fi filmů
 Návrat domů – rozcestník dalších významů
 Návrat do Tibetu – román a stejnojmenný film
 Návrat idiota – film
 Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho – film
 Návrat krále – poslední díl románové trilogie a stejnojmenného dílu filmové trilogie
 Návrat z ráje – více významů
 Návrat ztraceného syna (Bible) – starozákonní příběh
 Návrat ztraceného syna – obraz Petra Brandla
 Návrat ztraceného syna (film) – film Evalda Schorma

příjmení
 František Návrat (1933–2018) – člen operety Národního divadla moravskoslezského
 Zdeněk Návrat (* 1931) – československý hokejový útočník a olympionik

Externí odkazy